BPA of bpa kan verwijzen naar:

Bisfenol A, een chemische stof
bijzonder plan van aanleg, een Vlaamse planologische term
Blue Panorama Airlines
The BPA, een album van Norman Cook
Burger Partij Amersfoort, een lokale politieke partij

Zie ook
 PBA